Casualty (deutsch: Opfer) steht für:

 Casualty (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1986–)
 Casualty 1906, britische Fernsehserie (2006)
 Casualty 1907, britische Fernsehserie (2008)
 Casualty 1909, britische Fernsehserie (2009)
 Casualty@Holby City, britische Fernsehserie (2004–)